Shake Your Money Maker est :

 Shake Your Money Maker , un album des Black Crowes (1990).
 Shake Your Money Maker, une chanson d'Elmore James (1961).